Singorojo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Singorojo, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Singorojo, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar